Vera kan syfta på:

 Vera (förnamn) – ett förnamn
 Vera (musikalbum) – ett musikalbum av Jennifer Brown utgivet 1998
 Vera (sånggrupp) - en svensk sånggrupp
 Vera (TV-program) – ett ungdomsprogram SVT under 2000 och 2001
 Ett fall för Vera - en brittisk deckarserie från 2011
 Chalmersspexet Vera – ett spex på högskolan Chalmers
 245 Vera – en asteroid
 Aqua Vera – ett rakvatten tillverkar av AB Oxygenol

Personer med efternamnet Vera 
 America Vera-Zavala, svensk politiker
 Brandon Vera, amerikansk MMA-utövare
 Enrique Vera, paraguayansk fotbollsspelare
 Norge Luis Vera, kubansk basebollspelare
 Pablo Vera Nieto, svensk skådespelare
 Yvonne Vera, zimbabwisk författare

Geografi

Antarktis 

 Vera (ö),

Argentina 

 Departamento de Vera, kommun, Santa Fe, 
 Vera (kommunhuvudort), Santa Fe,

Brasilien 

 Vera (kommun i Brasilien), Mato Grosso,

Kroatien 

 Vera (ort i Kroatien), Srijem,

Spanien 

 Vera de Moncayo (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Bera (ort i Spanien, Navarra, Provincia de Navarra, lat 43,28, long -1,69), 
 Vera (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar